Командный чемпионат мира по международным шашкам 2016 года в рапиде прошёл 1 мая в Измире, Турция в рамках мужского турнира. Приняло участие 9 команд, представляющие национальные федерации.

В составе команды до пяти человек. Учитывались три лучших результата.

Команды распределялись по наименьшей сумме мест, набранные её участниками.

Итоги 
1. Украина (Юрий Аникеев, Артём Иванов, Денис Шкатула) — 13

2. Россия (Александр Шварцман, Муродулло Амриллаев, Александр Гетманский, запасные — Айнур Шайбаков, Иван Трофимов)- 16

3. Сенегал (Gaye, Самб, Niang) — 29

4. Италия (Данезе, Боргетти, Мианезе) — 56

5. Беларусь (Булатов, Сплендзер) — 57

6. Нидерланды (Ван дер Брук, ван Амеронген) — 60

7. Турция (Барут, Йылдиз, Аккахве) — 69

8. Камерун (Мбонго) — 73

9. Латвия (Валнерис) — 79

Ссылки 
 Иван Трофимов. Чемпионаты мира по международным и турецким шашкам (блиц, быстрые) 2016

События 1 мая
Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
Май 2016 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Международные соревнования по шашкам в Турции
Чемпионаты мира в Турции
Чемпионаты мира в 2016 году